

Personnes 

 Anne-Marie Paillard (1936-1960), actrice et mannequin franco-argentin qui prit le pseudonyme d'Ana María Cassan
 Alphonse Paillard, ancien préfet de Lot-et-Garonne en 1858,  ancien préfet du Pas-de-Calais en 1866
 Charles-Hippolyte Paillard (1823-1881), historien français
 Constant Paillard-Ducléré (1776-1839), homme politique français
 Didier Paillard (1954-), homme politique français
 Georges Paillard (1904-1998), coureur cycliste français
 Henri Paillard (1846-1912), graveur, illustrateur et peintre français
 Henri Paillard, journaliste, président en 2004-2005 de l'Association des journalistes parlementaires
 Jacky Paillard (1962-), footballeur français
 Jacques Paillard (1920-2006), neurophysiologiste français
 Jean-François Paillard (1928-2013), chef d'orchestre français
 Jean-François Paillard (auteur) (1961-), écrivain et journaliste
 Jeanne de Paillard, premier seigneur de Passy en 1416
 Léonard Paillé dit Paillard (1647-1729), maître charpentier français ayant œuvré au Canada
 Louis Paillard, architecte du Nouveau Casino (2001)
 Nicolas Augustin Paliard dit Paillard (1756-1831), général de brigade
 Victor Paillard (1805-1886), bronzier français
 Jean Saint-Fort Paillard (1913-1990), cavalier français

Autres 
 Chanson paillarde
 Bolex International, anciennement Paillard-Bolex, entreprise suisse

Voir aussi 
 Paillart, commune de l'Oise